MTV Unplugged: Korn — акустический концертный альбом ню-метал-группы Korn вышедший 5 марта 2007 года.

Об альбоме 
Концерт, являющийся частью серии концертов MTV Unplugged, прошёл в студии MTV, Таймс-сквер, Нью-Йорк 9 декабря 2006 перед публикой в количестве приблизительно 50 человек. Это было второе транслируемое по телевидению акустическое выступление Korn, первое было в вечернем ток-шоу Jimmy Kimmel Live! на канале ABC 18 июля 2006. Запись телевизионной трансляции концерта существует в виде пиратского DVD, который можно приобрести в некоторых странах/городах, например в Москве. Шоу транслировалось в интернете на MTV.com 23 февраля 2007, и по телевидению в Америке, Европе и Азии 2 марта 2007.

В эксклюзивном акустическом выступлении были задействованы известные музыканты, такие как The Cure и Эми Ли, вокалистка группы Evanescence. Также, в качестве зрителя, присутствовал Честер Беннингтон из Linkin Park.

Альбом дебютировал в Billboard 200 на девятой строчке, с результатом 51.000 проданных копий за первую неделю. Также альбом стартовал на 20-м месте в United World Chart с 72.000 проданных копий по всему миру за первую неделю.

Комментарии Ричарда Гиббса об альбоме 
24 декабря 2006 Ричард Гиббс сообщил на своем форуме:

Список композиций 
 «Blind» (альбом Korn) (Шак/Шин/Дэвис/Уэлч/Шаффер/Арвизу/Сильверия) — 3:29
 «Hollow Life»  (альбом Untouchables) (Дэвис/Вэлч/Шаффер/Арвизу/Сильверия) — 3:24
 «Freak on a Leash» (feat. Эми Ли из Evanescence) (Дэвис/Вэлч/Шаффер/Арвизу/Сильверия) — 3:55
 «Falling Away from Me»  (альбом Issues) (Дэвис/Вэлч/Шаффер/Арвизу/Сильверия) — 3:55
 «Creep (песня Radiohead)» (кавер Radiohead) (К. Гринвуд/Дж. Гринвуд/О’Браен/Селуэй/Йорк) — 3:51
 «Love Song»  (альбом See You on the Other Side) (Дэвис/Шаффер/Арвизу/Сильверия/The Matrix/Росс) — 3:50
 «Got the Life»  (альбом Follow the Leader) (Дэвис/Вэлч/Шаффер/Арвизу/Сильверия) — 3:48
 «Twisted Transistor»  (альбом See You on the Other Side) (Дэвис/Шаффер/Арвизу/Сильверия/The Matrix) — 3:00
 «Coming Undone»  (альбом See You on the Other Side) (Дэвис/Шаффер/Арвизу/Сильверия/The Matrix) — 3:35
 «Make Me Bad/In Between Days» (feat. The Cure) (Дэвис/Вэлч/Шаффер/Арвизу/Сильверия) / (Смит) — 5:35
 «Throw Me Away»  (альбом See You on the Other Side)(Дэвис/Шаффер/Арвизу/Сильверия/The Matrix/Росс) — 6:20

B-sides 
 «No One’s There»
 «Thoughtless»
 «Dirty» (MTV Virtual Hills leak)

Дополнительное содержимое 
Буклет альбома содержал специальный код, дававший право владельцу диска на эксклюзивное превью грядущего восьмого альбома Korn Untitled.

Чарты

Альбом

Синглы

Участники записи 
 Филди — бас-гитара
 Зак Бэйрд — пианино
 Энди Боув — цимбалы
 Джефф Карни — контрабас
 Кален Чейз — бэк-вокал, различные инструменты
 Алекс Колетти — продюсер, режиссёр MTV
 Джонатан Дэвис — вокал, художественная постановка, организация
 Майк Дэвис — тромбон, бас-тромбон
 Эрик Фридлэндер — виолончель
 Билл Эллисон — контрабас
 Ричард Гиббс — продюсер, организатор, музыкальный директор
 Жорж Коста — второй инженер
 Ксаба Петоц — дополнительный инжиниринг
 Вини Кирилли — дополнительный инжиниринг
 Джулия Грин — виолончель
 Билл Хэйз — стеклянная гармоника
 Михаэль Жокум — перкуссия
 Моррис Кайнума — цимбалы
 Эви Ко — виолончель
 Эми Ли — дополнительный вокал на «Freak on a Leash»
 Хезер МакФерсон — барабаны тайко
 Джефф Нельсон — бас-тромбон, контрабас-тромбон
 Мирл Окада — барабаны тайко
 Роб Паттерсон — гитара
 Манки — гитара
 Дэйв Сирюльник — исполнительный продюсер
 Дэйл Стракенбрук — музыкальная пила
 The Cure (Роберт Смит, Саймон Гэллап, Порл Томпсон и Джейсон Купер)- приглашенные гости, исполнившие «In Between Days»
 Джереми Тёрнер — виолончель
 Винн Йамами — барабаны тайко
 Мидори Ясуда — барабаны тайко
 Хана Ёсикава — барабаны тайко

Примечания 

Концертные альбомы 2007 года
2007
Концертные альбомы EMI Records
Концертные альбомы Virgin Records
Альбомы MTV Unplugged